Killer World Tour foi a turnê de concertos em 1981 realizada pela banda de heavy metal Iron Maiden para promover o seu segundo álbum de estúdio Killers. Foi a ultima turnê do Iron Maiden a contar com o vocalista Paul Di'Anno e a primeira a contar com o guitarrista Adrian Smith. Iron Maiden teve seus primeiros shows fora da Europa.

Datas

Referência

Repertório
 (Intro) "The Ides of March" (Killers, 1981)
 "Wrathchild" (Killers, 1981)
 "Purgatory" (Killers, 1981)
 "Sanctuary" (Iron Maiden, 1980)
 "Remember Tomorrow" (Iron Maiden, 1980)
 "Another Life" (Killers, 1981)
 "Genghis Khan" (Killers, 1981)
 "Killers" (Killers, 1981)
 "Innocent Exile" (Killers, 1981)
 "Murders in the Rue Morgue" (Killers, 1981)
 "Twilight Zone" (Killers, 1981)
 "Phantom of the Opera" (Iron Maiden, 1980)
 "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980)
 "Running Free" (Iron Maiden, 1980)
 "Transylvania" (Iron Maiden, 1980)
 Guitar solo
 "Drifter" (Killers, 1981)
 "Prowler" (Iron Maiden, 1980)
Notas:
 "Strange World" tocada apenas no Japão
 "I've Got The Fire" tocada em alguns shows
Com Bruce Dickinson
 "22 Acacia Avenue"
 "Children Of Damned"
 "Run To The Hills"
 "The Prisoner"

Banda
 Paul Di'Anno - voz (até 10 de setembro)
 Adrian Smith – guitarra, segunda voz
 Dave Murray – guitarra
 Steve Harris – baixo, segunda voz
 Clive Burr – bateria
 Bruce Dickinson – voz (a partir de 26 de outubro)

Ligações externas 
 Datas no site oficial da banda

Iron Maiden
Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1981